Лешевалье́ () — французская фамилия:
 Лешевалье, Жан-Батист (1752—1836) — французский астроном, путешественник, археолог и литератор.
 Лешевалье, Жан-Ив (род. 1946) — французский скульптор и художник.

См. также